Tibesti steht für:

 einen Gebirgszug im Tschad, siehe Tibesti
 eine Provinz im Tschad, siehe Tibesti (Provinz)
 ein Department im Osten der Region Tibesti im Tschad, siehe Tibesti Est
 ein Department im Westen der Region Tibesti im Tschad, siehe Tibesti Ouest